Marrow ist der Familienname folgender Personen:

 Lee Marrow (* 1957), italienischer Disco-Musiker
 Queen Esther Marrow (* 1941), US-amerikanische Gospel-Sängerin und Lead-Singer der Harlem Gospel Singers
 Vince Marrow (* 1968), US-amerikanischer American-Football-Trainer und -Spieler